Clochemerle (boek) - roman van Gabriel Chevallier

media afgeleid van bovenstaand boek
 Clochemerle (film) - Franse komische speelfilm uit 1948
 Clochemerle (televisieserie) - Britse televisieserie uit 1972
 Clochemerle (televisiefilm) - Franse televisiefilm